Огюст Мари Анри Пико, маркиз Дампьер (;  — ) — французский дивизионный генерал, отличился, под командой Дюмурье, в сражении при Жемаппе (1792 год); начальствовал затем французскими форпостами и должен был прикрывать осаду Маастрихта, но вследствие перевеса сил австрийцев был разбит при Альденховене.

В несчастной для французов битве при Неервиндене командовал центром.

Когда Дюмурье изменил Франции, Дампьер выказал себя надежным республиканцем и получил главное начальство над французской армией. Вследствие настойчивых требований комиссаров конвента действовать наступательно, Дампьер настиг союзников при Кьеврене. В этой битве ядро оторвало ему ногу, и он умер через два дня. Конвент поместил его тело в Пантеоне.

Примечания

Ссылки 
 

Маркизы Франции
Похороненные в парижском Пантеоне
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)